The New Reporter – film del 1910 diretto da Lewin Fitzhamon
 The New Reporter – film del 1914 prodotto dalla Biograph Company